John Grimwood (1898-1977), footballeur anglais ;
 Jon Courtenay Grimwood (né en 1953), écrivain britannique de science-fiction ;
 Ken Grimwood (1944-2003), écrivain américain ;
 Newton S. Grimwood (1853-1875), journaliste et aéronaute américain. 
Homonymie de patronyme